David Stewart peut désigner :

 David Stewart (1772-1829), militaire et auteur écossais ;
 David M. Stewart (1920-1984), homme d'affaires et philanthrope montréalais ;
 David A. Stewart (1952-), auteur-compositeur-interprète anglais ;
 David Stewart (1956-), homme politique écossais ;
 David Stewart (1947-2018), footballeur écossais.

Voir aussi